Пунтиусы () — род лучепёрых рыб из семейства карповых, живущих в водоёмах Азии. Некрупные рыбы от 2,3 до 25 см. Некоторые виды — популярные аквариумные рыбки.

Классификация 
На октябрь 2017 года в род включают 50 видов:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Состав рода отличается нестабильностью, например, в 2015 году в него входили некоторые известные среди аквариумистов виды:

Примечания 

Карповые